Moreschiella är ett släkte av tvåvingar. Moreschiella ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggor
Moreschiella